Magyarics Zoé (1998. június 5. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2010-ben a Viktória korosztályos csapatában kezdte a labdarúgást, ahol 2013-ban mutatkozott be az első csapatban. 2017–18-ban az osztrák Südburgenland csapatában játszott. 2018-ban szerződött az MTK-hoz.
A 2020–2021-es szezonban a portugál Clube de Albergariánál 18 meccsen 3 találatot szerzett, majd az egy éves kitérő után visszatért a kék-fehérekhez.

A válogatottban 
2015-től 19 alkalommal szerepelt a válogatottban és egy gólt szerzett.

Sikerei, díjai

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Viktória FC labdarúgói
Az FC Südburgenland labdarúgói
Az MTK női labdarúgói